Олкок — фамилия:

 Олкок, Вивьен (1924—2003) — английская детская писательница.
 Олкок, Джон (1892—1919) — английский лётчик.
 Олкок, Резерфорд (1809—1897) — английский медик и дипломат.
 Олкок, Чарльз Уильям (1842—1907) — английский спортсмен.
 Олкок, Милли (родилась в 2000) — австралийская актриса.